Szentiványi József (1817-1906) Liptó megyei nagybirtokos
Szent-Ivány (Szentiványi) József (1884-1941) csehszlovákiai magyar politikus
Szent-Ivány József (1910–1988) entomológus, az MTA t. tagja.